Schwarze Liste oder englisch Black List oder Blacklist steht für:

 Schwarze Liste, Liste von Personen oder Dingen, die benachteiligt werden sollen
 EU-Flugsicherheitsliste, Liste von Luftfahrtunternehmen, deren Betrieb eingeschränkt oder untersagt wurde
 Hollywoods Schwarze Liste, Verzeichnis von Filmschaffenden, die in den 1950ern als kommunistisch galten

Black List bzw. Blacklist steht für:
 Black List (Umfrage), Liste der beliebtesten unverfilmten Drehbücher
 Black List, Alternativtitel von Hei ming dan, Hongkonger Film von Mar Lo (1972) 
 Black List, Alternativtitel von Gabrielles schwarze Liste, kanadischer Film von Jean-Marc Vallée (1995) 
 The Blacklist, US-amerikanische Fernsehserie
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist, Teil einer Computerspielreihe